Климаков:

 Климаков, Анатолий Иванович (род. 1925) — советский футболист.
 Климаков, Дмитрий Игоревич (род. 1989) — украинский футболист.

 Климакова (Бескова), Анна Александровна (род. 1986) — российская волейболистка.